wikingowie – wczesnośredniowieczni skandynawscy wojownicy i rozbójnicy
 Wikingowie – amerykański film przygodowy z 1958 roku
 Wikingowie – serial telewizyjny emitowany od 2013 roku